Grote of Sint-Barbarakerk (Culemborg), protestantse kerk in Culemborg.
Sint-Barbarakerk (Culemborg), katholieke kerk in Culemborg.
H.H. Barbara en Antoniuskerk (Culemborg), oudkatholieke kerk in Culemborg.